Зелимхан — вариант имени , топоним, также название документальной книги и фильма.

Топоним 
 Зелимхан ― село в Акстафинском районе Азербайджана

Произведения 
 «Зелимхан» ― роман Магомета Мамакаева о Зелимхане Гушмазукаеве, впервые изданный в 1968 году
 «Зелимхан» ― документальная повесть Дзахо Гатуева о Зелимхане Гушмазукаеве, впервые опубликованная в 1926 году.
 «Зелимхан» ― художественный фильм, снятый по киносценарию Дзахо Гатуева на ялтинской киностудии треста «Восток-кино» в 1929 году.

Примечания

Литература